Seeheide steht für:
 Seeheiden (Frankenia), Pflanzengattung
 Einjährige Seeheide
 Seeheide, deutscher Name von Główka (Śliwice), Polen